Osoby noszące nazwisko Mende
 Erich Mende (1916–1998) – niemiecki prawnik i polityk
 Gerhard von Mende (1904–1963) – niemiecki naukowiec
 Johann Robert Mende (1824–1899) – niemiecki architekt
 Lucjan Mende (1896–1971) – śląski lekarz

Inne znaczenia

 Mende – miejscowość i gmina we Francji
 Mende – miejscowość na Węgrzech
 Mende – starożytne miasto w Tracji
 Mende – grupa etniczna w Afryce
 mende – główny język Sierra Leone

Zobacz też 
 Mande